DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa
 DTR (Data Terminal Ready) – linia magistrali komunikacyjnej RS-232
 DTR (Discrete Track Recording) – technika pozwalająca na uzyskanie gęstości zapisu do 516 Mb/mm2
 DTR (desktop replacement) – rodzaj laptopa
 DTR – kod IATA lotniska Decatur Island (Waszyngton)